Quarantäne steht für:
 einen Begriff in Hygiene und Medizin (auch Tier- und Pflanzenmedizin), siehe Quarantäne
 einen Begriff im IT-Bereich zur sicheren, meist temporären Aufbewahrung von Schadsoftware, siehe Quarantäne#Verwendung des Worts im IT-Bereich

Filme:
 einen deutschen Fernsehfilm aus dem Jahr 1989, siehe Quarantäne (1989)
 einen TV-Thriller aus dem Jahre 2000, siehe Quarantäne (2000)
 einen Horror-Spielfilm aus dem Jahre 2008, siehe Quarantäne (2008)
 einen Horror-Spielfilm aus dem Jahre 2011, siehe Quarantäne 2: Terminal
 einen Dystopia-Spielfilm aus dem Jahre 2021, siehe KARAntin

Siehe auch:

 Quarantäne-Rede, Rede von Franklin D. Roosevelt am 5. Oktober 1937 während der Einweihung der „Outer Link Bridge“ an Chicagos „Lake Shore Drive“